En Pologne, Zimna Woda peut faire référence à :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zimna Woda, village

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Zimna Woda, village

dans la voïvodie de Łódź
 Zimna Woda, village du powiat de Pajęczno
 Zimna Woda, village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Lublin
 Zimna Woda, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Zimna Woda, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zimna Woda, village du powiat de Nidzica
 Zimna Woda, village du powiat de Szczytno